Эммеринг (Фюрстенфельдбрук) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Эммеринг (Эберсберг) — община в Германии, в земле Бавария.